Frater est le mot latin signifiant « frère », au sens propre comme figuré.

Biologie 
Eleutherodactylus frater est une espèce d'amphibien de la famille des Strabomantidae

Langue 
Le Lingua sistemfrater ou Frater est une langue construite basée sur un vocabulaire pan-européen.

Patronymes 
 Lindel Frater (1977-), athlète jamaïcain, spécialiste du sprint, frère de Michael Frater.
 Michael Frater (1982-), athlète jamaïcain, codétenteur du record du monde du relais 4 × 100 m, frère de Lindel Frater.

Militaire 
 Frater (militaire) militaire qui était à la fois aide-chirurgien et barbier